Stołpy – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Stołpy – dawny zaścianek. Tereny, na których leżał, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim
 Stołpy – dawna kolonia. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim,  w rejonie miorskim
 Stołpy – przystanek kolejowy linii Baranowicze – Brześć, w miejscowości Łyszczyki, na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim